Horvátország
 Veliki Bukovec Bukócszentpéter falu és község horvát neve Varasd megyében
Veliki Bukovec falu Mače községben, Krapina-Zagorje megyében